

Littérature 
 L'Apprenti est un roman de Raymond Guérin publié en 1946.
 L'Apprenti (Prentice Alvin) est un roman d'Orson Scott Card publié en 1989.

Cinéma 
 L'Apprenti est un court métrage canadien de Richard Condie sorti en 1991.
 L'Apprenti est un film polonais de Sławomir Fabicki sorti en 2006.
 L'Apprenti est un film français de Samuel Collardey sorti en 2008.